Localidades
 Ouro Preto — município em Minas Gerais, antigamente chamado Vila Rica
 Vila Rica (Mato Grosso) — município do estado de Mato Grosso
 Vila Rica (bairro de São Paulo) — bairro do município de São Paulo
 Vila Rica (Volta Redonda) — bairro da cidade de Volta Redonda

 Vila Rica (Campinas) — bairro do município de Campinas
 Vila Rica (Cariacica) — bairro do município de Cariacica
 Vila Rica (Jaboatão dos Guararapes) — bairro do município de Jaboatão dos Guararapes

Outros
 Vila Rica (poema) — poema de Cláudio Manuel da Costa
 Vila Rica (marca) — marca de cigarros

Veja também

 Lista de bairros de Santos

Desambiguações de topônimos